Прудникова, Светлана Александровна (род. 1967) — российская шахматистка.
 Прудникова, Марина (род. 1972) — советская украинская велогонщица.